August der Jüngere ist der Name folgender Personen:

 August II. (Braunschweig-Wolfenbüttel) (1579–1666), Herzog zu Braunschweig-Lüneburg, Fürst von Braunschweig-Wolfenbüttel
 August von Sachsen-Weißenfels (1650–1674), Prinz und (Titular-)Herzog von Sachsen-Weißenfels, Dompropst von Magdeburg